Dinamo (o dínamo o dynamo) puede referirse a:

Electricidad 

 El dinamo (generador eléctrico) (o dínamo), sistema de generación de electricidad.

Deportes 

 Sportvereinigung Dynamo, club deportivo de Alemania del Este.
 Dinamo (sociedad deportiva), sociedad deportiva que engloba muchos equipos de Europa del Este.
 HC Dynamo Moscú, club de Rusia de hockey sobre hielo.

Fútbol 

 Futboll Klub Dinamo Tirana (de Albania).
 Dinamo de Berlín (de Alemania).
 Dinamo Dresde (de Alemania).
 FK Dinamo Minsk (de Bielorrusia).
 S.K. Dinamo České Budějovice (de Chequia).
 Građanski Nogometni Klub Dinamo Zagreb (de Croacia).
 Houston Dynamo FC (de Estados Unidos).
 Dinamo Tbilisi (de Georgia).
 Dínamo (club de futbol de México).
 Fotbal Club Dinamo de Bucarest (de Rumania).
 FC Dinamo Moscú (de Rusia).
 Dinamo Cuprija (de Serbia).
 Dinamo Pancevo (de Serbia).
 Dinamo (club de futbol de Sudáfrica).
 F. C. Dinamo de Kiev (de Ucrania).
 Dinamo (club de futbol de Zimbabue).

Miscelánea 

 Dynamo (álbum), álbum del grupo argentino de rock Soda Stereo.
 Dynamo (festival), festival musical en Holanda, en 1994.
 Dynamo (ilusionista), apodo de Steven Frayne, ilusionista británico.
 Dinamo (motocicletas), fabricante mexicano de motocicletas.
 Operación Dinamo, durante la Segunda Guerra Mundial.